Ženská čtyřhra I. ČLTK Prague Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Maďarka Anna Bondárová s Belgičankou Kimberley Zimmermannovou, které do turnaje nezasáhly. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, chilsko-brazilský pár Bárbara Gaticaová a Rebeca Pereirová, který ve finále zdolal české turnajové dvojky Miriam Kolodziejovou s Jesikou Malečkovou po setech 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 65 bodů a získaly jedenáctou společnou trofej. Gaticaová na okruhu ITF Women's World Tennis Tour vybojovala osmnáctý deblový titul a pro Pereirovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství. Po skončení se obě posunuly na nová kariérní maxima, Pereirová na 174. a Gaticaová na 163. místo deblového žebříčku WTA.

Nasazení párů 

  Bárbara Gaticaová /  Rebeca Pereirová (vítězky)
  Miriam Kolodziejová /  Jesika Malečková (finále)
  Anastasia Dețiuc /  Johana Marková (1. kolo)
  Despina Papamichailová /  Natalija Stevanovićová (1. kolo, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

I. ČLTK Prague Open 2022